Шебелинский сельский совет — входит в состав Балаклейского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Шебелинка .

История 
 1921 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Шебелинка 
 село Новотроицкое

Примечания 

Местные советы (Балаклейский район)